Osoby o tym nazwisku:
 Bill Vukovich − amerykański kierowca wyścigowy
 Hal Vukovich − postać fikcyjna z pierwszej części serii filmów Terminator